Хорология:
 Хорология (ареалогия) (от греч. choros — место) — наука, отрасль биологии, изучающая области распространения (ареалы) живых организмов.
 Хорология (география) (от греч. choros — место) — научное направление в географии.
 Хорология (от лат. hora — время, час) — редкий калькированный перевод термина для обозначения:
 совокупности механических методов измерения времени (как часть метрологии и хронометрии);
 часового дела в части устройства и изготовления механических часов.